Fernando I de Braganza y Pereira (1403 – Vila Viçosa, 1478) fue un noble portugués, y el II duque de Braganza, hijo del duque Alfonso I y de Beatriz Pereira de Alvim. Llegó al ducado por la muerte de su hermano mayor, Alfonso, en 1464. 

Era nieto del Santo condestable, Nuno Álvares Pereira.

Tomó parte en la expedición de Tánger donde fue condestable y fue gobernador de Ceuta.

Acompañó a Alfonso V de Portugal en las expediciones al norte de África, y con tanta gallardía, que el soberano le hace la gracia de elevar Braganza a la categoría de ciudad. Regente del reino en 1471, cuando el rey partió para la conquista de Arcila.

Matrimonio y descendencia 
Casó en 1429 con Juana de Castro, hija de Juan de Castro, señor de Cadaval. 

Descendientes:
 Fernando (1430-21 de junio de 1483), duque de Braganza, con el nombre de Fernando II y conde de Arraiolos, hecho por Alfonso V;
 Juan (c. 1432-1484), en 1471 fue marqués de Montemor-o-Novo;
 Alfonso (c. 1435-Sevilla, 1483), conde de Faro y de Odemira hecho en 1496 por Alfonso V, de quien descenderán los condes de Vimieiro;
 Álvaro (1440-Toledo, 1504), Álvaro de Braganza, canciller y secretario de Justicia; casó en Évora en 1479 con Felipa de Melo-Villena y Menezes  Entre sus descendientes están los duques de Cadaval, marqueses de Ferreira, condes de Tentúgal, en Portugal, y en España, los marqueses de Vilhescas, Marqueses de Sauceda, condes de Gelves, y duques de Veragua;
 Antonio;
 Isabel;
 Beatriz, marquesa de Vila Real por su matrimonio con Pedro de Menezes;
 Catalina;
Guiomar, condesa de Viana do Alentejo, de Viana da Foz do Lima, condesa de Valença y de Loulé por su matrimonio con Enrique de Menezes.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Historia da Casa de Bragança, con el permiso del autor.

Duques de Braganza del siglo XV
Condes de Barcelos
Gobernadores portugueses de Ceuta